Die LigaPro 2019/20 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 10. August 2019 und sollte am 17. Mai 2020 enden. Am 12. März 2020 setzte die LPFP die Liga aufgrund der COVID-19-Pandemie bis auf weiteres aus. Am 5. Mai 2020 wurde sie für beendet erklärt.

Aus der Primeira Liga 2018/19 waren GD Chaves, Nacional Funchal und CD Feirense abgestiegen. Die letztjährigen Absteiger aus der Segunda Liga wurden ersetzt durch Casa Pia AC und UD Vilafranquense.

Modus 
Nach 24 Spieltagen wurde die Saison abgebrochen. Von den 18 Mannschaften stiegen der Tabellenerste und -zweite in die Primeira Liga auf. Sportliche Absteiger gab es nicht, da Vitória Setúbal und Desportivo Aves wegen nichterteilter Lizenz von der ersten in die dritte Liga abstiegen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20